FFS (Fast File System) — файловая система в Unix-подобных операционных системах.
 FFS (Face feminization surgery) — феминизирующая лицевая хирургия.
 «For fuck’s sake» — новелла Роберта Ласнера (:en:Robert Lasner)
 FFS — название музыкальной супергруппы, состоящей из участников Franz Ferdinand и Sparks
 FFS — дебютный студийный альбом группы FFS.

Примечания